Ingrandes (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Ingrandes (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Ingrandes (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes